Ги Чингома (; 3 января 1986 — 9 февраля 2008) — габонский футболист, игрок национальной сборной.

Биография 
Родился в Пуэнт-Нуаре, Народная Республика Конго. Принял габонское гражданство для участия в международных играх, за сборную Габона дебютировал в матче квалификации Кубка африканских наций против сборной Кот-д’Ивуара в 2006 году.

Смерть 
9 февраля 2008 года во время матча против «Мбилиадзами», проходившего в столице Габона Либревиле, Чингома потерял сознание после игрового столкновения с соперником. Позднее было сообщено о его смерти.
Во время игры на стадионе отсутствовали медики.

Футболисты Республики Конго
Футболисты Габона
Игроки сборной Габона по футболу
Игроки ФК «105 Либревиль»
Футболисты, скончавшиеся во время матчей и тренировок